Vänge kyrka kan syfta på: 

Vänge kyrka, Uppland –  en kyrkobyggnad i Vänge i Uppsala stift
Vänge kyrka, Gotland – en kyrka i Vänge på Gotland